Die Behr-Hella Thermocontrol GmbH (BHTC) ist ein 1999 gegründetes Unternehmen zur Entwicklung und Herstellung von Klimabediengeräten für Automobile und andere Fahrzeuge. Es handelt sich um ein Joint-Venture der MAHLE Behr GmbH & Co. KG in Stuttgart und der Hella KGaA Hueck & Co. in Lippstadt. Wichtigste Produktgruppen sind Bedien- und Steuergeräte für die Fahrzeugklimatisierung sowie ganze Centerstacks/HMI; Klimasensoren, Gebläseregler und PTC-Zuheizer ergänzen das Portfolio. Das Unternehmen bildet das gesamte Spektrum von der Konzeption über die Entwicklung bis hin zur Produktion kompletter Klimaregelungssysteme ab. Dabei werden die gesamten Kompetenzfelder von Software, Elektronik, Mechanik und allen weiteren Technologien, die zur Entwicklung und Herstellung heutiger sowie zukünftiger Bedien- und Anzeigeelemente notwendig sind, vereinigt.

Hintergrund 
Der Hauptstandort des heute international agierenden Unternehmens befindet sich in Lippstadt. Auslandsstandorte existieren in Wixom (Michigan) in den USA sowie in Shanghai (VR China), Pune (Indien), Sofia (Bulgarien) und Tokio in Japan.; San Miguel in Mexico.

Weblinks 
 Behr-Hella Thermocontrol

Einzelnachweise 

Produzierendes Unternehmen (Kreis Soest)
Klimatechnik
Automobilzulieferer
Organisation (Lippstadt)
Gegründet 1999